Список депутатов Сейма Республики Польша I созыва, избранных на парламентских выборах 27 октября 1991 года.

Работа Сейма 
Первое заседание Сейма состоялось 25 и 26 ноября 1991 года, а последнее, 45. — 27, 28 и 29 мая 1993 года. Каденция продолжалась с 25 ноября 1991 по 31 мая 1993 года. Изначально должен был действовать до периода между 29 ноября 1995 и 19 декабря 1995 (в зависимости от даты выборов), однако Сейм был распущен решением президента от 29 мая 1993 года.

 17 октября 1992 — Сейм утвердил т. н. малую конституцию, отменяя значительное число положений Конституции Польской Народной Республики 1952 года.
 28 мая 1993 — Сейм выразил вотум недоверия правительству Ханны Сухоцкой.
 31 мая 1993 — вступило в силу решение президента Польши Леха Валенсы о роспуске Сейма и Сената.

Клубы и фракции на первой сессии Сейма и положение в конце каденции

Президиум Сейма I созыва

Фракции

Положение в конце каденции 
Депутаты I созыва были объединены в следующие фракции:
 Союз демократических левых сил — 59 депутатов, глава фракции Александр Квасьневский,
 Демократическая Уния — 57 депутатов, глава фракции Бронислав Геремек,
 Польская крестьянская партия — 49 депутатов, глава фракции Вальдемар Павляк,
 Польская либеральная программа — 48 депутатов, глава фракции Ян Памула,
 Конфедерация независимой Польши — 47 депутатов, глава фракции Кжиштоф Круль,
 Христианско-национальное объединение — 42 депутата, глава фракции Стефан Несёловский,
 Польская конвенция — 28 депутатов, глава фракции Иренеуш Невяровский,
 Независимый самоуправляемый профсоюз «Солидарность» — 28 депутатов, глава фракции Богдан Борусевич,
 Центральное соглашение — 23 депутата, глава фракции Ярослав Качиньский,
 Крестьянское соглашение — 18 депутатов, глава фракции Феликс Климчак,
 Движение за Речь Посполитую — 16 депутатов, глава фракции Ян Ольшевский,
 Немецкое меньшинство — 7 депутатов, глава фракции Генрих Кролл,
 Христианская демократия — 6 депутатов, глава фракции Юзеф Херманович,
 Уния труда — 6 депутатов, глава фракции Александр Малаховский,
 Уния реальной политики — 4 депутата, глава фракции Лех Прухно-Врублевский,
 Христианско-национальное движение «Действие Польша» — 3 депутата, глава фракции Антоний Мацеревич,
 Партия пенсионеров и рантье «Надежда» — 3 депутата, глава фракции Адам Пехович,
 Внефракционные — 18 депутатов.

Представительство в Сейме также было у Либерально-демократического конгресса и других.

Депутаты, мандат которых был прекращён во время каденции (3 депутата)

Список комиссий 
По положению на 30 XI 1992

Роспуск Сейма и Сената 
Политическим последствием принятия Сеймом вотума недоверия правительству Сухоцкой, стал роспуск обеих палат президентом Лехом Валенсой. Это означало отсутствие законодательной власти в период с 31 мая 1993 г. по 18 сентября 1993 г. (де-юре), а фактически до 14 октября 1993 г., то есть до заседания новой палаты по результатам выборов 19 сентября 1993 г.

В связи со ст. 10 Малой конституции от 17 октября 1992 г. должности маршала сейма и маршала сената были сохранены за прежними маршалами. Это было связано с преемственностью власти, вытекающей из системных правил, касающихся исполнения обязанностей главы государства в случае вакантности должности Президента Республики Польша.

Примечания

Комментарии

Ссылки 
 
 

1
Списки:Польша
Списки депутатов